Arnegg ist der Name folgender Orte:

 Arnegg (Blaustein), Ortsteil der Gemeinde Blaustein im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Arnegg SG, Ortschaft der Gemeinde Gossau im Kanton St. Gallen, Schweiz